HTX steht für:
 Hemitoxin, Neurotoxin aus dem Gift des Skorpions Hemiscorpius lepturus
 Herztransplantation
 Hungarian Traded Index, ein Aktienindex der Wiener Börse
 Einen Steckkartenstandard für den HyperTransport Bus (Computer-Hardware)
 Teknisk Gymnasium, ein Technikgymnasium in Sisimiut, siehe Bildungssystem in Grönland#Gymnasien

htx steht für:
 Mittelhethitisch (ISO-639-3-Code), mittlere Sprachstufe der hethitischen Sprache

Abkürzung